Whisky – bevanda alcolica
 Whisky – film del 2004
 Whisky – singolo di Raige del 2015
 Whisky/La luna e il cow boy – singolo di Mina del 1959
 Whisky – personaggio di un fumetto italiano
 Whisky il ragnetto – popolare filastrocca per bambini

Pagine correlate 
 Whiskey (disambigua)